Косукэ Китадзима (; род. 22 сентября 1982 года в Токио, Япония) — японский пловец-брассист, четырёхкратный чемпион Олимпийских игр 2004 и 2008 годов. Трёхкратный чемпион и многократный призёр чемпионатов мира по плаванию на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом и в комбинированных эстафетах. Шестикратный чемпион Азиатских игр 2002 и 2006 годов.

Экс-рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 брассом.

Пытался отобраться на пятые для себя Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, но не сумел, после чего в апреле 2016 года объявил о завершении карьеры.

Косукэ Китадзима на летних Олимпийских играх 
Зелёным выделены участия в финальных заплывах

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 

Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию